Artjuchowka () ist der Name russischer Orte:

 Artjuchowka (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Artjuchowka (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk

 Siehe auch
 Artjuchiwka